Кубок Прагобанка 1996 — міжнародний хокейний турнір у Чехії, проходив 14 серпня — 18 серпня 1996 року у Зліні один матч відбувся у Турку.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 «Кубок Прагобанка» на yandex 
 Архів 1994-2011 на swehockey  
 Архів 

Чеські хокейні ігри
1996 у хокеї з шайбою
Хокей у Чехії
1996 у Чехії